Епархия Сан-Карлоса – название епархий Римско-Католической церкви.  Большинство епархий названы именем католического святого Карла Борромео.

 Епархия Сан-Карлоса – епархия на Филиппинах;
 Епархия Сан-Карлуса – епархия в Бразилии;
 Епархия Сан-Карлос-де-Анкуда – епархия в Чили.